Omega (Asia), een muziekalbum
 Omega (automerk), een voormalig Frans automerk (ca. 1900)
 Omega (band), een Hongaarse rockband
 Omega (besturingssysteem), een besturingssysteem
 Omega (computerspel uit 1989), een strategiespel uitgegeven in 1989
 Omega (computerspel uit 1988), een computer role-playing game uit 1988
 Omega (Epica), studioalbum van Epica uit 2021
 Omega (film), een Nederlandse film uit 2012
 Omega (Georgia), een plaats in de VS
 Omega (horloge), een Zwitsers horlogemerk
 Omega (label), voormalig Nederlands platenlabel
 Omega (letter), de 24e en laatste letter van het Griekse alfabet
 Omega (navigatiesysteem), het eerste wereldwijd dekkende radionavigatie-systeem
 Omega (protocol), een streng protocol in het universum van Star Trek
 Omega (schakels), een type schakels gebruikt in juwelen
 Omega (stichting), een centrum voor ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen in Amsterdam
 Omega (studentenvereniging), een studentenvereniging aan de Koninklijke Militaire School te Brussel
 Zes verschillende motorfietsmerken:
 Omega (Brussel)
 Omega (Bradshaw)
 Omega (Coventry)
 La Pétrolette Oméga
 Omega (North Hollywood)
 Omega (Wolverhampton)
 Omega Centauri, een bolvormige sterrenhoop in het sterrenbeeld Centaurus
 Omegawolf, de laagste rang binnen een roedel wolven
 Omega 3-vetzuren, een categorie essentiële vetzuren
 Omega 6-vetzuren, een categorie essentiële vetzuren
 Omega Code, een bijbelquiz voor jongeren en hun familie
 Omega-eiland, een eiland in de Palmerarchipel, Antarctica
 Omega Pharma, een Belgisch farmaceutisch bedrijf.
 OmegA, een geannuleerde draagraket van Northrop Grumman
 Opel Omega, een automodel van Opel